Gerak est un personnage de l'univers de Stargate, interprété par l'acteur Louis Gossett Jr..

Biographie de fiction 
Gerak est un Jaffa. C'est l'ancien Prima du goa'uld Montou. Il a fait partie de la Rébellion des Jaffa libres. Il est autoritaire, traditionaliste, d'une méfiance envers les autres peuples qui frôle la xénophobie et parfois cruel. Il fut élu à la tête de la nation Jaffa après la chute de l'empire Goa'uld. Il est le rival politique du mouvement démocratique des Jaffa représenté par Teal'c et Bra'tac. Lorsque des Prêcheurs des Ori commencèrent à arriver dans la Voie lactée, il commença par les combattre. Puis il fut converti au dogme des Ori par un Prêcheur. Il voulut promulguer un décret obligeant tous les Jaffa à se convertir. Mais il commença à avoir des réticences lorsqu'un Prêcheur des Ori lui demanda d'anéantir les rebelles sur Chulak. Il fut ensuite transformé en Prêcheur des Ori. Cependant, s'apercevant de la malfaisance de ceux-ci, il les trahit en éradiquant la peste des Ori sur Terre. Il fut immédiatement brûlé vif pour sa trahison par les Ori.

Jaffa (Stargate)

en:List of recurring alien characters in Stargate SG-1#Jaffa
pl:Jaffa (Gwiezdne wrota)#Znani Jaffa